Ilitxovo (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia
 Ilitxovo (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Ilitxovo (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia